Elena Mauti Nunziata – cantante lirica italiana
 Emanuele Mauti – pallanuotista italiano
 Massimo Mauti – ex calciatore italiano
 Michael Mauti – giocatore di football americano statunitense